Станислав Чайковский:
 Чайковский, Станислав (художник) (1878—1954) — российский польский художник.
 Чайковский, Станислав Анатольевич (род. 1964) — российский физик, член-корреспондент РАН (2019).